Вильямартин-де-Вальдеоррас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальдеоррас. Занимает площадь 88,26 км². Население 2072 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Оренсе